Сегунда 1961/1962 () — 31-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1961/62 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1961/62 на footballdatabase.eu 

1961/1962
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1961 году
Спорт в Испании в 1962 году